Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2011 je triinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 20. marca do 6. novembra 2011. Svetovni prvaki so postali Casey Stoner v razredu MotoGP, Stefan Bradl v razredu Moto2 in Nicolás Terol v razredu do 125 cm³. Marco Simoncelli se je smrtno ponesrečil na dirki za Veliko nagrado Malezije.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred MotoGP

Razred Moto2

Razred 125 cm³

Konstrukorsko prvenstvo

Razred MotoGP

Razred Moto2

Razred 125 cm³

Zunanje povezave 
 

2011
2011 v športu